Wildholz ist der Familienname folgender Personen:

 Endres Widholz, Anhänger der Täuferbewegung
 Laurenz Widholz (1861–1926), österreichischer Politiker (SDAP)